Amerikai Egyesült Államok
Agra, város Kansas államban
Agra, város Oklahoma államban
 India
Agra, város Uttar Prades tagállamban
Agra, kerület Uttar Prades tagállamban
 Olaszország
Agra, település Varese megyében